Berwick Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Berwick Township du comté de Warren dans l'Illinois.
 Berwick Township du comté de Newton dans le Missouri.
 Berwick Township du comté d'Adams en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships